Gradiente barico verticale
Gradiente barico orizzontale